Flushing Avenue – fermata della metropolitana di New York situata sulla linea BMT Jamaica
Flushing Avenue – fermata della metropolitana di New York situata sulla linea IND Crosstown